De naam Mary I kan betrekking hebben op: 
 Maria I van Schotland (Mary Stuart of Mary, Queen of Scots) (1542-1587)
 Maria I van Engeland